Птолемаида:

Топонимы
 Птолемаида Гермийская — древнегреческий город в Верхнем Египте, ныне Эль-Манша.
 Птолемаида (Греция) — город в Греции.
 Птолемаида (Киренаика) — древний город в Ливии, столица Киренаики.
 Птолемаида (Палестина) — эллинистическое название города Акко в IV—II вв. до н. э.

Персоналии
 Птолемаида (IV—III века до н. э.) — дочь первого царя эллинистического Египта Птолемея I.
 Птолемаида Киренская (III веке до н. э.) — древнегреческий учёный, первая известная женщина-музыковед.